Пентон — многозначный термин.

 Пентон (пятисложник) — стихотворный размер.

Фамилия 
  (1854—1920) — британский артиллерист, командующий Силами обороны Новой Зеландии (1897—1901).
  (род. 1941) — кубинская легкоатлетка, чемпионка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в беге на 400 (1974, 1978) и 800 м (1978), в эстафете 4×400 м (1978).
  (1904—1951) — австралийский журналист и писатель.
  (1736/1737—1812) — британский политик, член Палаты общин (1761—1796), лорд-комиссар Адмиралтейства (1774—1782), член Королевского общества (с 1780).
 Пентон, Джек (род. 1954) — американский мотогонщик, член Мотоциклетного зала славы (с 1999), сын Джона Пентона.
  (род. 1925) — американский мотогонщик, чемпион США по эндуро (1969), член Мотоциклетного зала славы (с 1998).
 Пентон, Пол — британский велогонщик, серебряный медалист Чемпионата Великобритании по трековым велогонкам в командной гонке преследования (1989).
  (род. 1988) — шведская велогонщица, чемпионка Швеции в дорожном масс-старте (2017).
  (1851—1929) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1886—1892).
  (1875—1967) — британский чиновник и политик, мэр лондонского боро Сент-Мэрилебон (1914—1919).